Prvenstva Hrvatske u bowlingu u disciplini "petorka" se održavaju od 1992. godine.

O natjecanju 
Bowling prvenstvo Hrvatske se održava od 1992. godine. Natjecanje se običnino održava kroz jedan dan. Uz muškarce, nastup je dozvoljen i ženama. U slučaju kad u Hrvatskoj nije bilo bowling kuglane, ili su bile neuvjetne, prvenstva su održavana u susjednim zemljama poput Slovenije ili Mađarske. 
  
Klbovi na prvenstvu za petorke znaju sudjelovati s više ekipa.

Prvaci i doprvaci

Unutarnje poveznice  
 Hrvatska bowling liga 
 Kup Hrvatske u bowlingu za klubove 
 Hrvatski kuglački savez

Vanjske poveznice  
 kuglanje.hr  
 bowling-hrvatska.weebly.com 
 zg-kuglanje.hr, Vijesti iz bowlinga 
 bowling-hr.com, wayback arhiva

Izvori 
 
 bowling-hrvatska.weebly.com, Prvenstva, pristupljeno 6. rujna 2020.  
 kuglanje.hr, Bowling natjecanja, pristupljeno 6. rujna 2020.   
 Hrvatski športski almanah, ARS Media, Zagreb, ISSN 1330-2523, (urednik Kruno Sabolić) 
 purgerbowl.netfirms.com, POVIJEST BOWLINGA, wayback arhiva 
  

bowling